Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1980 в Лейк Плесид показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 38 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1072 спортисти (от които 232 жени) от 37 страни в периода от 14 февруари до 23 февруари 1980 г. в общо 6 спорта.

Атлети от общо 19 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 18 без отличие. СССР успява да спечелят най-много златни (10) отличия. Спортистите от Демократична република Германия печелят най-много медали (23), както и най-много сребърни (7) и бронзови (7) медали. Домакините от САЩ печелят общо 12 медала и се нареждат на трето място в общото класиране по медали. Коста Рика и Кипър правят дебюта си.

Класиране

Българските медали 
 Бронз
 Иван Лебанов (ски) – 30km. бягане

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Официална статистика на БОК 

Зимни олимпийски игри